Соревнования в прыжках с шестом у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 8 и 10 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Золото с новым олимпийским рекордом (5,97 м) завоевал чемпион мира 2012 года в помещении и многократный чемпион Европы Рено Лавиллени из Франции.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте IAAF 

Прыжки с шестом на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012